Název Křižáci má více děl:
 Křižáci (Sienkiewicz) – historický román od Henryka Sienkiewicze
 Křižáci (Kossak-Szczucka) – historický román od Zofie Kossak-Szczucké
 Křižáci (film, 1960) – polský film z roku 1960, podle románu od Sienkiewicze
 Křižáci (film, 2002) – německý film z roku 2001

další významy
 označení pro účastníky křížových výprav
 označení pro členy Českého Červeného kříže

Související články 
 Křižák – více různých významů